Шон:

 Шон — мужское ирландское имя.
 Шон, Джей (род. 1981) — британский певец, поэт-песенник.
 Шон, Нил (род. 1954) — американский гитарист, наиболее известный своей работой в группе Journey с 1973 по настоящее время.
 Шон, Уоллес (1943) — американский актёр и сценарист